
Список родов, входящих в семейство 

 Список составлен на основе данных сайта GRIN.
 В конце строки даны ссылки на персональную страницу рода в базе данных Germplasm Resources Information Network .

A 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 , nom. cons.

B 
  
  
  
 
  
 
  
 , nom. cons.

C

D

E

F 
 , nom. cons.

G

H

I

K

L 
  
 
 
  
  
 
 , nom. cons.

M

N

O

P

Q

R

S 
  
 , nom. cons. 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 , nom. cons.

T

U

V

Z

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Осоковые